Trujillo pode referir-se a:

Espanha
 Trujillo (Espanha) — cidade da província de Cáceres

Honduras
 Trujillo (Colón) — cidade, capital do departamento de Colón

Peru
 Trujillo (província)
 Trujillo (distrito)
 Trujillo (Peru) — cidade

República Dominicana
 Rafael Leónidas Trujillo — ex-ditador do país.

Venezuela
 Trujillo (estado)
 Trujillo (município) — município do estado com o mesmo nome
 Trujillo (Venezuela) — cidade capital do estado e município de mesmo nome

Astronomia
 12101 Trujillo — asteróide da cintura principal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos